Århus (o Aarhus), città della Danimarca
 Århus (provincia), contea danese
 Århus, fiume della Danimarca

 Altro
 Aarhus, meteorite caduto il 2 ottobre 1951 presso la città di Århus
 Convenzione di Aarhus, trattato internazionale siglato nel 1998 nell'omonima città